Ahriman, a zoroasztrizmus egyik fő alakja
 egy entitás az antropozófia filozófiájában
 Ahriman, a Hegylakó tv-sorozat egyik kitalált alakja
 Ahriman, magyar black metal együttes